Серге́й Ильи́н:
 Ильин, Сергей Андреевич (1867—1914) — российский писатель и поэт, фельетонист.
 Ильин, Сергей Борисович (1948—2017) — российский литературный переводчик.
 Ильин, Сергей Гаврилович (1923—2007) — участник Великой Отечественной войны, бригадир колхоза и Герой Социалистического Труда.
 
 Ильин, Сергей Сергеевич (1906—1997) — советский футболист и хоккеист.
 Ильин, Сергей Сергеевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Ильин, Сергей Спиридонович (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, лейтенант, Герой Советского Союза. Ильин, Сергей Юрьевич (род. 1987) - cамый высокий человек России.
 Примечания